Life Is Good (álbum) - do rapper norte-americano Nas
Life Is Good (canção) - do cantor norueguês Espen Lind

Desambiguação